Die Basketball-Afrikameisterschaft 1970, die fünfte Basketball-Afrikameisterschaft, fand zwischen dem 9. und 15. März 1970 in Alexandria, Vereinigte Arabische Republik statt, das zum zweiten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft der Vereinigten Arabischen Republik, die im Finale den Titelverteidiger Senegals besiegt und somit bei der dritten Teilnahme den dritten Erfolg erringen konnte. Erstmals nahm auch die Mannschaft aus Somalia am Turnier teil.

Teilnehmende Mannschaften

Modus
In der Vorrunde wurde in zwei Gruppen (Gruppe A und B) gespielt, wobei in Gruppe A vier Mannschaften antraten und in Gruppe B drei. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere genau einmal, sodass jedes Team genau drei Spiele (Gruppe A) bzw. zwei Spiele (Gruppe B) (insgesamt wurden neun Spiele absolviert) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die Erst- und Zweitplatzierten einer Gruppe zogen in das Halbfinale ein, wobei die Erstplatzierten gegen die Zweitplatzierten der jeweiligen anderen Gruppe antraten. Die Drittplatzierten beider Gruppen spielten um Platz fünf. Somalia wurde als vierter der Gruppe A automatisch siebter und damit letzter.

Ergebnisse

Vorrunde
Gruppe A
 

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Gruppe B
 

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Ko-Runde

Spiel um Platz fünf
Tag 6

Halbfinale

Tag 5

Spiel um Platz drei
Tag 6

Finale
Tag 7

Abschlussplatzierung

Die Vereinigte Arabische Republik qualifizierte sich somit für die Basketball-Weltmeisterschaft 1970.

Weblinks
1970 African Championship for Men – Wettbewerbsseite im FIBA-Archiv ()

1970
Afrikameisterschaft 1970
Afrikameisterschaft
Sportveranstaltung in Alexandria